Barclay Goodrow, född 26 februari 1993, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för New York Rangers i NHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Tampa Bay Lightning och San Jose Sharks och på lägre nivåer för Brampton Battalion och North Bay Battalion i OHL.

Goodrow blev aldrig draftad av någon NHL-organisation, och har vunnit Stanley Cup två gånger med Tampa Bay Lightning.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Barclay Goodrow, Sharks – Stats – NHL.com
Barclay Goodrow NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Barclay Goodrow hockey statistics and profile at hockeydb.com
Barclay Goodrow – TSN.ca
Barclay Goodrow – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Brampton Battalion
Spelare i North Bay Battalion
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Toronto
Födda 1993
Levande personer
Män
Spelare i Tampa Bay Lightning
Stanley Cup-mästare 2020
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Stanley Cup-mästare 2021
Spelare i New York Rangers